Der Istanbul Indoor Challenger 2021 war ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. Januar 2021 in Istanbul stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2021 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 116 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 112 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 92 kB)

ATP Challenger Tour 2021
Tennisturnier in Istanbul